Барбасевич () — польская фамилия. 

Известные носители:

 Барбасевич, Здзислав (1909—1952) — польский военный деятель, участник Второй мировой войны.
 Барбасевич, Марек (род. 1945) — польский актёр.
 Барбасевич, Мария — польская писательница, историк.